Cloeodes är ett släkte av dagsländor. Cloeodes ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Cloeodes